

Anno 
 658 o 658 a.C.

Codici 
 658 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico National Research Council of Canada, sull'isola di Vancouver, nella regione canadese della Columbia Britannica

Matematica 
 658 – numero